Il singolare del torneo di tennis Generali Ladies Linz 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Nadia Petrova che ha battuto in finale Patty Schnyder 4-6, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

Assente
 Elena Dement'eva (secondo turno)
 Nadia Petrova (campionessa)
 Patty Schnyder (finale)

 Elena Lichovceva (primo turno)
 Daniela Hantuchová (quarti di finale)
 Jelena Janković (primo turno)
 Ana Ivanović (semifinali)
 Tatiana Golovin (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Generali Ladies Linz 2005